Australia
 Penrith – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Laghi di Penrith, laghi nei pressi di Penrith (Sydney)
 Città di Penrith – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Regno Unito
 Penrith – città della Cumbria